Campionatul Mondial de Atletism în sală este un eveniment sportiv organizat de Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism (World Athletics) începând cu 1987, dupa ce în 1985 au avut loc Jocurile Mondiale de Atletism în sală la Paris. Se desfășoară o dată la doi ani, în alternanță cu Campionatul Mondial de Atletism (în aer liber).

Istoric

Clasament pe medalii

Note

Bibliografie 
  IAAF World Indoor Championchips Belgrade 22 - Statistics Handbook, World Athletics, 2022

Legături externe